Okręty US Navy o nazwie USS "Monongahela", pochodzącej od rzeki Monongahela:

Pierwszy "Monongahela" był slupem wojennym z ożaglowaniem barkentyny. Był w służbie w latach 1863-1908.
Drugi "Monongahela" (AO-42) był zbiornikowcem w czasie II wojny światowej.

Monongahela